Đồng Nai (provincie), een provincie in Vietnam;
Dong Nai (rivier), een rivier in Vietnam;
Đồng Naibrug, een brug over deze rivier;
Đồng Naistadion, een voetbalstadion in Biên Hòa.
Đồng Nai (Lâm Đồng), een Thị trấn in de provincie Lâm Đồng
Đồng Nai (Bình Phước), een xã in de provincie Bình Phước